Chernenko steht für:
Pik Chernenko, Berg der Antarktis
Konstantin Chernenko, Schiff, (nach Konstantin Tschernenko)
Siehe auch:
 Tschernenko